Буе — город в Габоне, расположен в провинции Огове-Ивиндо.
 Буе — город в Хорватии, в северо-западной части полуострова Истрия.

См. также 
 Буйе
 Буер (значения)